Taupinette est une dénomination pouvant notamment s'appliquer à :
 la Taupinette, fromage français originaire de la Charente ;
 Taupinette, personnage éponyme d'une série télévisée tchèque d'animation, encore dénommée en France La petite taupe (Taupek dans la version originale) ;
 Taupinette, titre d'une chanson de l'auteur-compositeur-interprète Jacky Galou ;
 Taupinette, personnage de taupe femelle de la série d'animation-jeunesse Les Animaux du Bois de Quat'sous.